La Riera (Aguilar de Segarra), masia d'Aguilar, al Bages
 la Riera (Borredà), mas al Berguedà
 la Riera (Cànoves i Samalús),
 La Riera (Granera), masia al Moianès
 la Riera (Oristà), masia a Osona
 la Riera (Perafita), masia a Osona
 La Riera (Portbou), entitat de població del municipi de Portbou
 La Riera (Riudarenes)
 la Riera (Sant Julià de Vilatorta), a Osona 
 la Riera (Sant Pere de Torelló), mas a l'oest del nucli de Sant Pere de Torelló (Osona) 
 la Riera (Santa Eulàlia de Riuprimer), mas a Osona
 La Riera (Santa Maria d'Oló)

 La Riera (sèrie), telenovel·la de TV3

 La Riera (Torelló), masia
 la Riera (Vic), masia a Osona
 La Riera (Vilafermosa), pedania a l'Alt Millars
 La Riera de Gaià, municipi de la comarca del Tarragonès
 Camí de la Riera (Granera)
 El Camí de la Riera
 Mare de Déu de la Riera, ermita al terme municipal de les Borges del Camp (Baix Camp) 
 Plans de la Riera, plana del terme municipal de Granera, a la comarca del Moianès
 Torrent de la Riera, torrent al terme de Palma (illa de Mallorca)